Consultoria em segurança é a atividade de apoio aos gestores de empresas, para direcionar a tomada de decisões estratégicas, com grande impacto sobre os resultados atuais e futuros da organização.

O objetivo da consultoria é definir a melhor alternativa de ação num ambiente de negócios repleto de incertezas, riscos, competição, possibilidades desconhecidas, etc., que representam um problema complexo e de grande importância.

Fases da consultoria 
As fases típicas de uma consultoria em segurança são:

 Levantamento de dados e informações;
  Mapeamento dos riscos e das vulnerabilidades;
 Análise dos dados e informações obtidas;
 Apontamento das informações em mapas e matrizes adequadas para definir a hierarquia dos riscos e das vulnerabilidades, assim como das atitudes;
 Definição do Planejamento Estratégico com as devidas definições;
 Desenvolvimento do Plano de Ação;
 Estruturação do relatório final
 Apresentação do resultado.
 Definição do calendário posterior de auditoria para análise das ações e de seus reflexos.

Segmentos 

A consultoria em segurança poderá atuar, não exclusivamente, nos seguintes segmentos:

 Condominial (Comercial e Residencial)
 Logística
 Patrimonial
 Empresarial
 Portuária e Retro-Portuária
 Alfandegária
 Eletrônica
 Perdas e Danos
 Pessoal
 Lógica (tecnologia)

Ligações externas 
 ABSEG - Associação Brasileira de Profissionais de Segurança

Segurança